E-155MP – radziecki pocisk rakietowy R-33
 E155 – oznaczenie brązu HT jako chemicznego dodatku do żywności według tzw. Listy E